La  peut désigner :
  d'artillerie de campagne de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  de la   puis de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (États-Unis)
  de la  aéroportée (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Yougoslavie)